Покажчики напрямків та інформаційно-вказівні знаки — дорожні знаки згідно з розділом «G» Віденської конвенції про дорожні знаки і сигнали.

Мають різну форму і колір.

Приклади

Посилання 

 Текст конвенції 
Дорожні знаки